Daguan kan syfta på följande orter i Kina:

Daguan, Anqing – ett stadsdistrikt i Anqing i Anhui-provinsen;
Daguan, Zhaotong – ett härad i Yunnan-provinsen.
 Daguan (köping i Kina)

WP:Projekt Kina